Puchar Świata w narciarstwie dowolnym 1996/1997 rozpoczął się 5 grudnia 1996 we francuskim Tignes, a zakończył 15 marca 1997 w szwedzkim Hundfjället. Była to 18 edycja Pucharu Świata w narciarstwie dowolnym. Puchar Świata rozegrany został w 7 krajach i 11 miastach na 2 kontynentach. Najwięcej zawodów dla kobiet odbyło się w USA - 11, a dla mężczyzn w Austrii - 12. Zawody w kombinacji rozgrywano tylko dla mężczyzn. Rozegrano 52 zawody dla mężczyzn oraz 46 dla kobiet.

Obrońcą Pucharu Świata wśród mężczyzn był Amerykanin Jonny Moseley, a wśród kobiet Kanadyjka Katherina Kubenk. W tym sezonie triumfowali: Kanadyjczyk Darcy Downs wśród mężczyzn oraz ex aequo Rosjanka Jelena Batałowa i Amerykanka Stacey Blumer wśród kobiet.

Konkurencje 
 AE = skoki akrobatyczne
 MO = jazda po muldach
 DM = jazda po muldach podwójnych
 BA = balet narciarski
 KB = kombinacja

Mężczyźni

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Kobiety

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Linki zewnętrzne 
 Kalendarz
 Klasyfikacje mężczyzn
 Klasyfikacje kobiet

1996 w sportach zimowych
1997 w sportach zimowych
Puchar Świata w narciarstwie dowolnym